M.I.A.M.I. (Money Is a Major Issue) — дебютний студійний альбом американського реппера Pitbull. Платівка була видана 24 серпня 2004 року та досягла 14 місця у чарті Billboard 200.

Список треків

Чарти

Примітки 

Дебютні альбоми 2004